

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Balice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Janikowo
 Balice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów
 Balice – część wsi Wiśniowa w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Wiśniowa
 Balice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Gnojno

Miejscowość na Ukrainie 
 Balice – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie mościskim

Inne 
 Balice – nieistniejąca wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda
 port lotniczy Kraków-Balice im. Jana Pawła II, ulokowany w Balicach
 lądowisko Balice-LPR